Pondok Batu (Kota Mukomuko), een plaats in Indonesië
Pondok Batu (Sarudik), een plaats in Indonesië
Pondok Batu (Bilah Hulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing